Gwint walcowy -(oznaczenie: G)- rodzaj gwintu nacinany na rurach i elementach je łączących. Gwinty te opisano w normie PN-79/M-02030. Średnice podaje się w calach według powyższej normy.

Gwinty złączne